Gina – imię żeńskie pochodzące od łacińskiego słowa regina – królowa.
 GINA – Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy